Riemke steht für:

 Riemke (Bochum), Stadtteil von Bochum, Nordrhein-Westfalen
 Riemke (Hemer), Ortsteil der Stadt Hemer, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Riemke ist der Familienname folgender Personen:

 Alwin Riemke (1910–2009), deutscher Fußballtorhüter
 Karl-Heinz Riemke (* 1950), deutscher Flottillenadmiral
 Thorsten Riemke-Gurzki (* 1971), deutscher Wirtschaftsinformatiker